YYN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Swift Current (Saskatchewan) (Canada)